pogorzelisko – szczątki po pożarze 

Miejscowości
 Pogorzelisko − wieś na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego

 Filmy 
 Pogorzelisko − kanadyjski film dramatyczny z 2010 roku, w reżyserii Denisa Villeneuve'a
 Pogorzelisko − amerykańsko-południowoafrykański thriller z 1990 roku, w reżyserii Jamesa Allena